Краон () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2010 год составляло 5 934 человека.

Код INSEE кантона — 0212. Всего в кантон Краон входили 34 коммуны, из них главной коммуной являлась Краон.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2010 г.):

 Берьё — население 177 чел.
 Борьё — население 793 чел.
 Брей-ан-Ланнуа — население 223 чел.
 Буконвиль-Воклер — население 181 чел.
 Бург-э-Комен — население 754 чел.
 Вандрес-Бон — население 117 чел.
 Вассонь — население 66 чел.
 Гудланкур-ле-Берьё — население 63 чел.
 Жюминьи — население 69 чел.
 Коллижи-Кранделен — население 181 чел.
 Корбени — население 745 чел.
 Краон — население 76 чел.
 Краонель — население 111 чел.
 Кюири-ле-Шодард — население 84 чел.
 Кюисси-э-Жени — население 66 чел.
 Льерваль — население 115 чел.
 Мартиньи-Курпьер — население 118 чел.
 Монтено — население 120 чел.
 Мулен — население 99 чел.
 Мусси-Вернёй — население 127 чел.
 Нёвиль-сюр-Элет — население 96 чел.
 Обиньи-ан-Ланнуа — население 116 чел.
 Панси-Курткон — население 43 чел.
 Парньян — население 62 чел.
 Песси — население 70 чел.
 Сен-Тома — население 97 чел.
 Сент-Круа — население 139 чел.
 Серни-ан-Ланнуа — население 71 чел.
 Трюси — население 147 чел.
 Ульш-ла-Валле-Фулон — население 63 чел.
 Шамуй — население 260 чел.
 Шермизи-Ай — население 96 чел.
 Эзель — население 112 чел.
 Эйи — население 277 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 10,7 %
 промышленность — 13,9 %
 строительство — 7,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,9 %
 государственные и муниципальные службы — 26,9 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 27,2 % голосов Франсуа Олланду против 26,1 % у Марин Ле Пен и 23,3 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 54,4 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 26,6 %, Сеголен Руаяль — 23,7 %; 2 тур: Саркози — 51,1 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна они поддержали альтернативного левого кандидата, действующего депутата Рене Дозьера, получившего 31,2 % голосов в 1-м туре и 43,6 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна